Habur peut désigner :
 La rivière Khabur (en turc : Habur) affluent de l'Euphrate
 Habur ville et poste frontière entre la Turquie et l'Irak aboutissement de la route européenne  partant de Lisbonne (Portugal) dans le district de Silopi de la province de Şırnak
 La rivière Habur Çayı (en arabe : nahr al-ḫābūr, ) affluent du Tigre qui rejoint la frontière Irak-Turquie dans la région de Habur